Huntington ist der Familienname folgender Personen:

 Abel Huntington (1777–1858), US-amerikanischer Politiker
 Anna Hyatt Huntington (1876–1973), US-amerikanische Bildhauerin
 Arabella Huntington (1851–1924), US-amerikanische Kunstmäzenin, Sammlerin und Stiftungsgründerin
 Archer Milton Huntington (1870–1955), US-amerikanischer Multimillionär, Philanthrop, Museengründer, Dichter, Bibliophiler und Hispanist
 Benjamin Huntington (1736–1800), US-amerikanischer Politiker
 Collis P. Huntington (1821–1900), US-amerikanischer Eisenbahnpionier
 Daniel Huntington (1816–1906), US-amerikanischer Maler
 Ebenezer Huntington (1754–1834), US-amerikanischer Politiker
 Eddy Huntington (* 1965), britischer Sänger
 Edward Vermilye Huntington (1874–1952), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker, siehe auch Hill-Huntington-Verfahren
 Elanor Huntington, australische Physikerin und Ingenieurin
 Elisha Huntington (1795–1865), US-amerikanischer Politiker
 Ellsworth Huntington (1876–1947), US-amerikanischer Geograph und Ökonom
 Emily Huntington Miller (1833–1913), US-amerikanische Autorin, Pädagogin und Hochschullehrerin
 Frederick Dan Huntington (1819–1904), US-amerikanischer Geistlicher und Bischof
 George Huntington (1850–1916), US-amerikanischer Neurologe, Entdecker der Chorea Huntington
 George Ray Huntington (1868–1923), amerikanischer Eisenbahnmanager
 Henry Huntington (1766–1846), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Geschäftsmann und Politiker
 Henry E. Huntington (1850–1927), US-amerikanischer Eisenbahnpionier und Stifter der nach ihm benannten Huntington Library sowie der Orte Huntington Beach und Huntington Park
 Jabez W. Huntington (1788–1847), US-amerikanischer Politiker
 Lawrence Huntington (1900–1968), britischer Regisseur und Drehbuchautor
 Maria Huntington (* 1997), finnische Siebenkämpferin
 Paul Huntington (* 1987), englischer Fußballspieler
 Ronald Huntington (1921–1998), kanadischer Politiker
 Rosie Huntington-Whiteley (* 1987), britisches Model und Schauspielerin
 Sam Huntington (* 1982), US-amerikanischer Schauspieler

 Susan Huntington Vernon (1869–1945), US-amerikanische Pädagogin 

Huntington bezeichnet:

 eine neurologische Krankheit, siehe Chorea Huntington
 eine Bibliothek und Kunstsammlung in Kalifornien, benannt nach Henry E. Huntington, siehe The Huntington
 den ehemaligen US-amerikanischen Automobilhersteller Huntington Automobile Company

Huntington ist der Name folgender Orte:

in Großbritannien:
 Huntington (Cheshire), England
 Huntington (City of York), England
 Huntington (East Lothian), Schottland
 Huntington (Herefordshire), England
 Huntington (Staffordshire), England

in den USA:
 Huntington (Arkansas)
 Huntington (Connecticut)
 Huntington (Marion County, Florida)
 Huntington (Putnam County, Florida)
 Huntington (Bulloch County, Georgia)
 Huntington (Richmond County, Georgia)
 Huntington (Sumter County, Georgia)
 Huntington (Troup County, Georgia)
 Huntington (Indiana)
 Huntington (Iowa)
 Huntington Beach, Kalifornien
 Huntington (Calvert County, Maryland)
 Huntington (Charles County, Maryland)
 Huntington (Harford County, Maryland)
 Huntington (Howard County, Maryland)
 Huntington (Montgomery County, Maryland)
 Huntington (Prince George's County, Maryland)
 Huntington (Worcester County, Maryland)
 Huntington (Massachusetts)
 Huntington (Missouri)
 Huntington (Nevada)
 Huntington (New York)
 Huntington (Ohio)
 Huntington (Oregon)
 Huntington (Laurens County, South Carolina)
 Huntington (Sumter County, South Carolina)
 Huntington (Texas)
 Huntington (Utah)
 Huntington (Vermont)
 Huntington (Virginia)
 Huntington (West Virginia)
 Huntington (Wisconsin), im St. Croix County

Siehe auch:

 Huntington Township
 Huntington Medal Award, Auszeichnung auf dem Gebiet der Numismatik
 Huntingdon (Begriffsklärung)